Василий Ермошкин:
 Ермошкин, Василий Дмитриевич  (1928—2004) – бригадир шахты, Герой Социалистического Труда.
 Ермошкин, Василий Петрович (1973—1993) — советский и киргизский футболист.